

Бжезінець — село в гміні Мірськ Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжезінець — село в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства